Castelli ist die geographische Bezeichnung für 

 Juan José Castelli (Stadt), Stadt in Argentinien
 Partido Castelli, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Castelli (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Villa Castelli (Argentinien), Ort in der Provinz La Rioja, Argentinien
 Castelli (Abruzzen), Ort in den Abruzzen, Italien
 Castelli Romani, 16 Orte der italienischen Region Latium
 Villa Castelli, Ort in der Provinz Brindisi, Region Apulien 
 Castelli Calepio, Gemeinde in der Provinz Bergamo in der italienischen Region Lombardei 

Castelli ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Castelli (1822–1892), deutscher Bergmann, Geologe, Mineraloge und Paläontologe
 Alfredo Castelli (* 1947), italienischer Comicautor
 Anna Castelli Ferrieri (1920–2006), italienische Architektin
 Armando Castelli, italienischer Schneider
 Carlo Antonio Castelli, italienischer Stuckateur, Bruder von Giovanni Pietro Castelli
 Benedetto Castelli (1577–1643), italienischer Naturwissenschaftler
 Christiane Castelli (* 1921), Schweizer Opernsängerin (Sopran)
 Ernst Oskar Simonson-Castelli (1864–1929), deutscher Maler
 Francesco Castelli, bekannt unter dem Namen Francesco Borromini (1599–1667), Architekt
 Gian Antonio Castelli (um 1570–um 1640), Schweizer Stuckateur
 Giovanni Pietro Castelli (um 1665–1732), italienischer Stuckateur, in Diensten des Kölner Kurfürsten beteiligt an Arbeiten zur Würzburger Residenz

 Ignaz Franz Castelli (1781–1862), österreichischer Dichter und Dramatiker
 Juan José Castelli (1764–1812), argentinischer Politiker
 Leo Castelli (1907–1999), US-amerikanischer Kunsthändler, Kunstsammler und Galerist
 Luciano Castelli (* 1951), Schweizer Maler, Grafiker, Fotograf und Bildhauer
 Marissa Castelli (* 1990), US-amerikanische Eiskunstläuferin 
 Matteo Castelli († 1632), Baumeister- und Bildhauer
 Maurizio Castelli (1948–1995), italienischer Schneider und Geschäftsmann
 Nino Castelli (1898–1925), italienischer Skispringer
 Pietro Castelli (1574–1662), italienischer Mediziner und Botaniker
 Roberto Castelli (* 1946), italienischer Politiker
 Teramo Castelli (1597–1659), italienischer Missionar
 Wilhelm Castelli (1901–1984), deutscher Fotograf
 Castelli (Stuckatoren), Familie aus Würzburg

Castelli steht außerdem für
 Castelli (Radsport), einen italienischen Hersteller von Fahrradbekleidung

Siehe auch:
 Kastelli